Leo V. ist der Name folgender Personen:

 Leo V. (Byzanz) (~775–820), Kaiser von Byzanz 
 Leo V. (Papst) († nach 903), Papst
 Leon V. (Armenien) (1309–1341), König von Armenien